Dothideaceae är en familj av svampar. Dothideaceae ingår i ordningen Dothideales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dothideaceae